Окно напротив:

 Окно напротив — детективный фильм Эдуарда Дмитриева (СССР).
 Окно напротив — драматический фильм Ферзана Озпетека (Италия).
 Окно напротив — короткометражный фильм 2019 года (США).